Dvije zapovijedi naravi:

 Ne čini bližnjemu što ne bi želio da on tebi učini!
 Čini bližnjemu što bi želio da on tebi učini!

Kršćanski nauk